«Night Is Young» () — єдиний сингл канадсько-португальської співачки Неллі Фуртаду з альбому «The Best of Nelly Furtado». Випущений 12 жовтня 2010 року лейблом Geffen.

Список композицій і форматів 
CD-сингл
 «Night Is Young» — 3:32
 «Night Is Young» (Manhattan Clique Remix) — 6:48

Digital download
 «Night Is Young» — 3:32
 «The Best of Nelly Furtado Minimix» — 5:36

Night Is Young (The Remixes) — EP
 «Night Is Young» (Burns Vocal Remix) — 6:17
 «Night Is Young» (Burns Dub Remix) — 6:47
 «Night Is Young» (Manhattan Clique Club Remix) — 6:49

Night Is Young (The Remixes, Pt. 2)
 «Night Is Young» (Eclectic Dancehall Mix) — 3:58
 «Night Is Young» (Psychadelically Wiz Mix) — 3:59.

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Відеокліп  на Youtube.

Сингли 2010
Сингли Неллі Фуртаду